Ptychotis timbali är en flockblommig växtart som beskrevs av Claude Thomas Alexis Jordan. Ptychotis timbali ingår i släktet Ptychotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
timbali